La Bazoge, commune française de la Manche
 La Bazoge, commune française de la Sarthe

Voir aussi 
 La Bazoge-Montpinçon, commune française de la Mayenne
 Bazoges-en-Paillers, commune française de la Vendée
 Bazoges-en-Pareds, commune française de la Vendée
 La Bazouge-de-Chemeré, commune française de la Mayenne
 La Bazouge-des-Alleux, commune française de la Mayenne
 La Bazouge-du-Désert, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Bazouges-la-Pérouse, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Bazouges-sur-le-Loir, commune française de la Sarthe
 Bazoches, commune française de la Nièvre